Francja:
 Morge – rzeka o długości 60,7 kilometrów, lewy dopływ Allier
 Morge – rzeka przepływająca przez teren departamentu Isère, dopływ rzeki Isère

Zobacz też:
 Mörge